Ринпунг:

 Ринпунг-дзонг — монастырь буддийской школы Друкпа Кагью, в городе Паро в Бутане.
 Ринбунг — уезд в округе Шигадзе, Тибетского автономного района, в Китае.